Trowitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Eckardt Trowitzsch (* 1948), deutscher Arzt, Hochschullehrer, Basketballspieler und -trainer
 Michael Trowitzsch (* 1945), deutscher evangelischer Theologe